Jan I van Egmont
 Jan II van Egmont, (1385-1451) 
 Jan III van Egmont, (3 april 1438 – Egmond, 21 augustus 1516)